Targoszówka – potok, dopływ Kocońki w Beskidzie Małym
 Targoszówka – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim